Ланч:

 Ланч — денний прийом їжі.

Персоналії 
 Лідія Ланч () — американська співачка.

Див. також 
 Ланч-Ленц — швейцарська комуна.